Марша́лок () — чин при дворе властителя в Польше с XIV века, государственная должность в Польше и Великом княжестве Литовском и Русском.

Также на Западе России, в малорусском свадебном ритуале, второй свадебный чин, старший брат (или дядя) жениха, играющий важную и видную роль назывался Маршалок (старший сват, старший боярин, распорядитель, дружко, дружба). На элекционном сейме выбирался маршалок для общего руководства делом, который присягал в том, что не подпишет избирательного диплома, если элекция не будет совершена с согласия всех вообще и каждого в частности.

История

Польша 
С XIV века в Польском государстве существовали придворные чины (дворецкие):
 великий маршалок;
 коронный маршалок;
 надворный маршалок.

В обязанностях у них было право распоряжения придворными и государственными церемониями, удаление непослушных, расследование и суд проступков и наказание непослушных и виновных. Станислав-Август, польский король, освободил маршалков от обязанностей по управлению королевским двором, но сохранил за ними другую маршалковскую юрисдикцию.

Сеймовым постановлением, от 1776 года, был учреждён Маршалковский суд для уголовных дел, таксы припасов и товаров, дел о долгах, решения данного суда обжалованию не подлежали.

Председательствовали:
 маршалок двора — министр царского двора;
 маршалок великий — первый министр в государстве;
 маршалок сеймовый — председатель сейма;
 и так далее.

Маршалком назывался также руководитель шляхетской конфедерации и (с указанием города расположения) части шляхетской конфедерации.

Исторические должности 
 Маршалок великий коронный — высшая государственная должность в Польше в XIV—XVIII веках.
 Маршалок великий литовский — высшая государственная должность в Великом княжестве Литовском в XIV—XVIII веках.
 Маршалок польный — высшее военное звание в Польше, соответствует званию фельдмаршала.
 Маршалок надворный коронный — заместитель маршалка великого коронного.
 Маршалок надворный литовский — заместитель маршалка великого литовского.
 Маршалок господарский — изначально заместитель маршалка великого литовского, позднее — малозначительная церемониальная должность при дворе великого князя литовского.
 Маршалок поветовый — заведовал организацией поветового сеймика в Великом княжестве Литовском.
 Маршалок трибунальский — заведовал организацией трибунала Великого княжества Литовского.
 После присоединения Литовской Руси к России маршалками или маршалами назывались уездные и губернские предводители дворянства.
 На землях Польской Руси, отошедших к монархии Габсбургов после разделов Польско-Литовской республики, данная должность была сохранена. Маршалок возглавлял Галицкий Сейм.

В свадебном ритуале 

В малорусском свадебном ритуале старший брат (или дядя) жениха, играющий видную роль назывался Маршалок (старший сват, старший боярин, распорядитель, дружко, дружба). Это звание на свадьбе считалось самым важным так как он был главным распорядителем на свадебном ритуале, он следил за тем, чтобы обычай соблюдался так, как его понимала община, сельская и городская, в обрядах, и в песнях маршалок является неразлучным руководителем и советником жениха, который сам играет пассивную роль. Во время свадебного ритуала маршалок бьётся и торгуется за невесту с её братом, заводит жениха за стол, выводит из-за стола, держит над ним венец, делит «коровай» между членами рода и прочее.

См. также 
 Маршал
 Тысяцкий
 Артикулы Маршалковские

Примечания

Литература 
 

Должности
Должностные лица Речи Посполитой
Должностные лица Королевства Польского
Должностные лица Великого княжества Литовского